

Patronyme 

 Ion Th. Simionescu (1873-1944), géologue, paléontologue et naturaliste roumain ;
 Mariana Simionescu (née en 1956), joueuse de tennis roumaine ;
 Nicolae Simionescu (1926-1995), médecin roumain ;
 Vlăduț Simionescu (né en 1990), judoka roumain.